Апанасенко — українське прізвище. Відомі носії:
 Апанасенко Геннадій Леонідович — український радянський науковець-медик
 Апанасенко Йосип Родіонович — радянський генерал

Див. також 
 Опанасенко